Strattonia steht für

 (1560) Strattonia, ein Asteroid
 Strattonia (Gattung), eine Pilzgattung